Ottenstein syftar på:
Ottenstein, Niedersachsen – en kommun i den tyska delstaten Niedersachsen
Borgen Ottenstein – en borg i den österrikiska delstaten Niederösterreich
Ottenstein (Schwarzenberg) – ett berg i Erzgebirge.